Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2017 го́да — 29-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Проведён по такой же системе, как в прошлом сезоне.

Планировалось, что в турнире примут участие 7 клубов предыдущего сезона А Лиги и победитель I лиги Шилас, которые сыграют по системе «каждый с каждым» в 4 круга. Команда, занявшая 8-е место, вылетает в I лигу. Клуб, ставший 7-седьмым, сыграет переходные матчи. Команды, занявшие 1-6-е места, проведут ещё 1 круг.

Лицензирование 
На первом заседании по вопросам лицензирования из 10 клубов, подавших заявки, 8 сразу прошли лицензирование, а 2 команды (Атлантас и Паланга) получили одну неделю на дооформление документации.

На втором заседании Атлантас получил лицензию и Исполнительный комитет утвердил количество клубов (8), формулу и расписание чемпионата. Было подтверждено, что в розыгрыше примут участие 7 клубов предыдущего сеона А Лиги и победитель I лиги Шилас. Лиетава изменила название на Йонава.

Шилас 
Во время подготовки к чемпионату Шилас участвовал в товарищеском турнире Winter Cup в Латвии, где проиграл рижской МЕТТА/ЛУ 1:3. Это вызвало подозрения в продаже матча, было возбуждено расследование. Команда перестала тренироваться. 24 февраля руководство заявило, что из-за финансовых трудностей клуб не будет участвовать в чемпионате. Комитет по чрезвычайным ситуациям ЛФФ заявил, что место Шиласа в А Лиге займёт занявший в прошлом году последнее место Жальгирис Каунас, прошедший лицензирование. Это решение подтвердил Исполнительный комитет ЛФФ.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Пятый круг

Турнирная таблица

Переходные матчи 

|}

Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2017

Примечания 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2017 году